Donau steht für:

 Donau, zweitgrößter und zweitlängster Fluss Europas
Donau Sieben (Danube 7), Gruppe von Frauen, die 2002 contra legem zu römisch-katholischen Priesterinnen geweiht wurden 
 Donau (Marquartstein), Ortsteil der Gemeinde Marquartstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Fleet am Ufer der Weser gegenüber Motzen im Stedinger Land, siehe Flethe #Donau
 Kletterrose (Praskac, 1913), siehe Liste von Rosensorten #D
 Donau (Schiff, 1925)
 Donau (Schiff, 1929), ehemaliges Frachtschiff
 Donau (Schiff, 1938), ehemaliges U-Boot-Begleitschiff der deutschen Kriegsmarine
 Donau (A 69), ehemaliges Versorgungs- und Führungsschiff der Rhein-Klasse der deutschen Bundesmarine
 Schiff der Tender Klasse 404, Elbe-Klasse der Deutschen Marine
 eine rätoromanische Variante des Vornamens Donatus

Donau ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Donau (* 1946), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Greta (von der) Donau (* 1968), deutsche Schriftstellerin und Journalistin, siehe Ulrike Anna Bleier
 Julius Ferdinand Donau (1877–1960), österreichischer Chemiker
 Oskar Robert Donau (1898–1961), österreichischer Maler
 Raymond Donau (1862–1930), französischer Offizier und provinzialrömischer Archäologe
 Willy Donau (1885–1959), deutscher Gewerkschafter und SED-Funktionär

Siehe auch:

 Alte Donau
 Neue Donau
 Kleine Donau
 Donaubach
 Donaugraben